Huma Dragonbane est un personnage fictif du monde imaginaire de Lancedragon.

Description 
Huma Dragonbane est un chevalier de Solamnie connu pour avoir défait la déesse des ténèbres Takhisis en la forçant de quitter le monde des mortels. Il empêcha ainsi celle-ci de retourner parmi les mortels. La puissance des Lancedragons, des armes bénies par le Bien, permirent à Huma et ses compagnons de la vaincre. Ceux qui l'accompagnent étant Kaz, un minotaure et Magius, un mage. Huma est un chevalier issu de l'Ordre de la Couronne.  

Il tomba amoureux d'un dragon d'argent mais ne put consumer cet amour pour cause de leurs différences. 

Durant la guerre du Chaos, Huma demanda aux dragons d'argents de porter secours aux Chevaliers de Solamnie.

Enfin Huma est cité en exemple de l'enseignement des paladins.

Voir aussi 
 Sturm de Lumlane

Personnage de Lancedragon
Chevalier de fiction

en:List of Dragonlance characters#Huma Dragonbane